Holldack ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Holldack (1880–1944), deutscher Jurist
 Hans Holldack (1879–1950), deutscher Landtechniker
 Heinz Holldack (1905–1971), deutscher Journalist 
 Jan Holldack (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Lisa Holldack (1910–1989), deutsche Tänzerin 
 Otto Holldack (1861–1940), deutscher Opernsänger (Tenor)